ТВЦ — многозначная аббревиатура:
 ТВЦ — телевизионный (вещательный) центр
 ТВЦ — трубоволочильный цех
 ТВЦ — российский федеральный телеканал

См. также 
 НТВЦ — научно-технический внедренческий центр
  — аббревиатура латиницей